Ruisseau de Vaux ist der Name folgender Flüsse:

 Ruisseau de Vaux (Bielersee), Kanton Bern und Kanton Neuenburg
 Ruisseau de Vaux (Orne), Frankreich